Il singolare del torneo di tennis Togliatti Challenger 2006, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Uros Vico che ha battuto in finale Alexander Peya 3-6, 6-4, 6-1.

Teste di serie 

 Alexander Peya (finale)
 Uros Vico (Campione)
 Denis Istomin (primo turno)
 Lukáš Lacko (secondo turno)

 Tobias Summerer (primo turno)
 Björn Rehnquist (primo turno)
 Aleksej Kedrjuk (quarti di finale)
 Laurent Recouderc (primo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Togliatti Challenger 2006